Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье среди женщин 1987 года — чемпионат по конькобежному спорту в классическом многоборье среди женщин, который прошёл с 7 по 8 февраля 1987 года на катке в городском парке Фэир в Западный Аллис, США.

Малые медали

Итоговая таблица

Примечание 

Международные соревнования по конькобежному спорту в США
Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье среди женщин
Февраль 1987 года
Чемпионаты мира в США
Международные спортивные соревнования в Висконсине